Cet article contient la liste des épisodes de MythBusters (Les stupéfiants au Québec). À noter qu'au Québec la chaine Ztélé à utilisé une numérotation différente, par exemple la saison 1 de ztélé contient les épisode pilotes ceux de la saison 1 et quelques épisodes de la saison 2.

Liste des saisons

Saison Pilote (2003)

Saison 1 (2003)

Saison 2 (2004)

Saison 3 (2005) 

{| class="wikitable"
! style="background-color: #CC99FF; width: 10%" | Épisode
! style="background-color: #CC99FF; width: 10%" | Épisode de la saison
! style="background-color: #CC99FF;" | Titre
! style="background-color: #CC99FF; width: 20%" | Diffusion originale
! style="background-color: #CC99FF; width: 10%" | Épisode global

{{Liste des épisodes
| numéro              = SP2
| autre numéro        = Spécial 1
| titre               = Spécial Buster
| diffusion originale = 
| Aux4                = 29
| résumé              = Entre l'apparition de Buster dans la saison 1 et sa dernière apparition dans lAstronaute de la Dynastie Ming'', Buster a subi beaucoup de dégâts. Cet épisode montre la construction de Buster 2.0 et revient sur certains mythes dans lesquels il est intervenu :
 Toilettes explosives (épisode 1)
 Le tonneau de briques (épisode 3)
 Marteau sauveur (épisode 5)
 Raton-laveur fusée (épisode 7)
 Trombone explosif (épisode 12)
 Plongeur dans le feu (épisode 15)
 Ascenseur de la mort (épisode 17)
 Parachute en contreplaqué (Épisode 18)
 Plateforme de levage catapulte (épisode 22)
 Astronaute de la Dynastie Ming (épisode 24)
 
| ligne séparatrice   = CC99FF
}}

|}

 Saison 4 (2006) 

 Saison 5 (2007) 

 Saison 6 (2008) 

 Saison 7 (2009) 

 Saison 8 (2010) 

 Saison 9 (2011) 

 Saison 10 (2012) 

 Saison 11 (2013) 

 Saison 12 (2014) 

 Saison 13 (2015) 

 Saison 14 (2016) 

 Épisodes spéciaux 

Les épisodes listés dans cette section sont des épisodes diffusés séparément des épisodes normaux.

 Notes et références NotesL’ordre des épisodes correspond à l'ordre de diffusion aux États-Unis. 
Lorsqu'il y a une seule date de diffusion originale, il s'agit de la première diffusion aux États-Unis ; lorsqu'il y a deux dates de diffusion originale il s'agit de la première diffusion aux États-Unis ainsi que la toute première diffusion dans un autre pays si elle a eu lieu avant la diffusion aux États-Unis.Références'''

Liste d'épisodes d'émission de télévision